UEFA Europa League finalen 2017 var en fodboldkamp der blev spillet 24. maj 2017. Kampen blev spillet foran 46.961 tilskuere på Friends Arena i Stockholm, og skulle finde vinderen af UEFA Europa League 2016-17. Den var kulminationen på den 46. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den ottende finale siden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League.

Finalen havde deltagelse af engelske Manchester United og hollandske Ajax fra Amsterdam, og blev vundet af englænderne med 2-0.

Kampen blev ledet af den slovenske dommer Damir Skomina.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 29. juni 2015 i Prag, at det svenske nationalstadion, Friends Arena i Solna ved Stockholm, skulle være vært for finalen. Arenaen blev åbnet i oktober 2012, og er hjemmebane for klubben AIK Fotboll og Sveriges fodboldlandshold.

Kampen 
"Hjemmeholdet" (af administrative årsager) blev fundet ved en ekstra lodtrækning, der blev afholdt efter lodtrækningen til semifinalerne.

Se også 
 UEFA Champions League finalen 2017

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League på UEFAs hjemmeside 

2017
Finalen 2017
Fodbold i 2017
Sport i Stockholm
AFC Ajax
Manchester United F.C.